Альфонсо VIII () или Альфонсо VIII Благородный (; 11 ноября 1155, Сория — 6 октября 1214, Гутьерре-Муньос) — король Кастилии с 1158 года и Толедо, единственный сын Санчо III Кастильского и Бланки Наваррской.

Биография

Правление 

Альфонсо в трёхлетнем возрасте лишился своего отца и вступил на престол, таким образом Кастилия оказалась ввергнута в борьбу за регентство между знатными родами. Основными претендентами были семьи Лара и Кастро, а также дядя Альфонсо Фернандо II Леонский. В марте 1160 года семья Лара в битве при Лобрегале победила семью Кастро. В возрасте около пятнадцати лет Альфонсо взял реальную власть.

Большую часть своего царствования Альфонсо провел в борьбе с разными испанскими государствами. В 1186 году присоединил к Кастилии часть Риохи, ранее принадлежащую Наварре. Старался привлечь на свою сторону Англию, Францию и Германию, но против него составили союз все государи Пиренейского полуострова, и его спас от полного поражения только интердикт, наложенный папой на королевства Леон и Португалию. В конце царствования ему удалось заключить союз с другими государями Испании и нанести мусульманам поражение при Толосе, окончательно сломившее их могущество (1212).

Его правление (более 56 лет) является самым продолжительным в истории Кастилии, а позже и Испанского королевства.

Браки и дети 
В 1176 году Альфонсо VIII женился на Элеоноре Английской, дочери Генриха II Плантагенета и Алиеноры Аквитанской. У них было 10 детей:
 Беренгария Великая (1180—1246), королева Кастилии
 Санчо (1181—?)
 Санча (1182—1184)
 Уррака (1186—1220) — жена Афонсу II Португальского.
 Бланка Кастильская (1188—1252) — жена Людовика VIII, короля Франции.
 Фердинанд (1189—1211)
 Мафальда (1191—1204)
 Элеанора (1200—1244) — жена Хайме I Арагонского.
 Констанса (ок. 1202—1243)
 Энрике I (1204—1217), преемник Альфонсо VIII на королевском престоле Кастилии.

В литературе 
 Альфонсо VIII — герой романа Лиона Фейхтвангера «Испанская баллада».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Исторические документы на Vostlit.info Письмо короля Кастилии Альфонсо VIII папе Иннокентию III о результатах победы объединенных сил христианской Испании над войсками Альмохадов при Лас Навас де Толоса 16 июля 1212 года.
 

Бургундская династия (Кастилия)
Короли Кастилии
Правители Европы XIII века
Похороненные в Королевском монастыре Лас Уэльгас
Персоналии:Реконкиста
Инфанты Кастилии
Инфанты Леона